Помпейополь — название нескольких древних городов, названных по имени Помпея:

  — город в Пафлагонии.
 Помпейополь — город в Испании, см. Памплона.
 Помпейополь — город в Киликии, см. Солы (Малая Азия).
 Помпейополь — город в Понте, см. Самсун.